Pułki artylerii noszące numer „10”:

Polskie:
 10 Pułk Kaniowski Artylerii Polowej (1919–1931) → 10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 10 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921–1939)
 10 Pułk Artylerii Lekkiej (1942) → 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej (1942–1947)
 10 Pułk Artylerii Ciężkiej (1942–1947)
 10 Pułk Artylerii Haubic (1944–1945)
 10 Pułk Artylerii Mieszanej (1994–1998)

Austro-węgierskie
 10 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 6 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 6
 10 Pułk Artylerii Korpuśnej (1894–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 10 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 24 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 124
 Pułk Haubic Polowych Nr 9 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 10 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 110
 10 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 10 (1908–1916)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 10 (1913–1918)
 Pułk Artylerii Konnej Nr 10 (1917–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 10 K (1918)